Алекса́ндр Яблоно́вский (): Яблоновский, Александр Александрович (псевдоним, настоящая фамилия Снадзский; 1870—1934) — русский фельетонист и беллетрист.
 Яблоновский, Александр Валериан (1829—1913) — польский историк и этнограф.
 Яблоновский, Александр Ян () — государственный и военный деятель Речи Посполитой, хорунжий великий коронный из рода князей Яблоновских.